McMurray House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McMurray House (Georgia), ID-Nr. 83000215
 McMurray House (Texas), ID-Nr. 86000192